Questo è un elenco di città della Malaysia.

In Malesia ci sono zone molto popolate a cui è concesso lo status di "città per legge" (Bandar raya), tuttavia ci sono aree fortemente urbanizzate e popolate che non hanno lo status di città, ma che sono a volte colloquialmente indicate come tali.

Criteri
Dal 2008 lo status di città è concesso solo sulla base di una popolazione minima di 500.000 abitanti e di un reddito annuo non inferiore a 100 milioni di Rm.

Città per legge
In ordine di data in cui è stato concesso lo status di città, le città della Malesia sono:
George Town (1º gennaio 1957)
Kuala Lumpur (1º febbraio 1972)
Ipoh (27 maggio 1988)
Kuching (1º agosto 1988)
Johor Bahru (1º gennaio 1994)
Kota Kinabalu (2 febbraio 2000)
Shah Alam (10 ottobre 2000)
Malacca (15 aprile 2003)
Alor Setar (21 dicembre 2003)
Miri (20 maggio 2005)
Petaling Jaya (20 giugno 2006)
Kuala Terengganu (1º gennaio 2008)
Iskandar Puteri (22 novembre 2017)
Butterworth (16 settembre 2019)

Lista di città per popolazione
La seguente lista fornisce un elenco delle più grandi città per legge o città in base alla popolazione dei distretti amministrativi secondo il censimento generale malese del 2010.

Note

Collegamenti esterni